Estación Libertador puede referirse a las siguientes estaciones ferroviarias argentinas:

Estación Libertador del Tren de la Costa, en el partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires;
Futura Estación Libertador de la Línea Belgrano Norte, la cual estará ubicada en el partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires;
Estación El Libertador de la Línea Urquiza, ubicada en la ciudad de Buenos Aires.